Дольник может означать:

 Дольник — вид тонического стиха.
 Дольники — категория крестьян, платившая землевладельцу-феодалу определённую долю урожая своего хозяйства.

Топонимы 
 Дольник — село в Великопольском воеводстве Польши.
 Дольник — село в Нижнесилезском воеводстве Польши.
 Дольник — село в Западно-Поморском воеводстве Польши.

Персоналии 
 Дольник, Виктор Рафаэльевич (1938—2013) — российский орнитолог, этолог.

См. также